Деметреску () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Деметреску, Раду (более известен под фамилией Джир; 1905—1975) — румынский поэт, эссеист, драматург и журналист.
 Деметреску-Бузэу, Деметру (более известен под псевдонимом Урмуз; 1883—1923) — румынский писатель.
 Ион Константин Деметреску (псевдоним — Дем Деметреску; 26 ноября 1903—1977) — румынский художник-карикатурист и иллюстратор.